FCK kan være en forkortelse for:
 1. FC Kaiserslautern – en tysk fodboldklub, som spiller i 2. Bundesliga.
 F.C. København – en dansk fodboldklub, som spiller i Superligaen.
 F.C. København Håndbold – en dansk håndboldklub.
 FC Kammeraterne – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 FC King George – en dansk fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 FC Kurant – en dansk fodboldklub under Fyns Boldspil-Union.
 FC Kelag Kärnten – en østrigsk fodboldklub, som spiller i Erste Liga.
 FC Kufstein – en østrigsk fodboldklub, som spiller i Regionalliga.
 FC Kreuzlingen – en schweizisk fodboldklub, som spiller i Erste Liga.
 FC Kickers Luzern – en schweizisk fodboldklub, som spiller i Erste Liga.
 FC Küsnacht – en schweizisk fodboldklub, som spiller i Amateur Liga.
 FC Küssnacht am Rigi – en schweizisk fodboldklub, som spiller i Amateur Liga.
 FC Kirchberg – en schweizisk fodboldklub under Fussballverband Bern/Jura.
 FC Kirchberg – en schweizisk fodboldklub under Ostschweizer Fussballverband.
 FC Kloten – en schweizisk fodboldklub under Fussballverband Region Zürich.